Das Benson & Hedges Masters 1977 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1976/77, das vom 7. bis 11. Februar 1977 im New London Theatre in London ausgetragen wurde. Es war die dritte Austragung des Masters.

Titelverteidiger Ray Reardon erreichte, wie schon in den ersten beiden Ausgaben des Turniers, das Finale. Dort verlor er jedoch gegen Doug Mountjoy 6:7.
Für Doug Mountjoy, der erst wenige Monate zuvor Profi wurde, war es das erste große Profiturnier.

Das Finale ist bis heute das einzige Masters-Finale zwischen zwei Walisern.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1977
Snookerveranstaltung 1977
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Camden